The Blade — третий студийный альбом американской кантри-певицы Эшли Монро, изданный 24 июля 2015 года на лейбле Warner Bros. Nashville.
7 декабря 2015 года был номинирован на премию Грэмми-2016 в категории Лучший кантри-альбом.

История 
Альбом достиг позиции № 2 в американском кантри хит-параде Billboard Top Country Albums и дебютировал на № 30 в Billboard 200, с тиражом 12,600 копий в первую неделю релиза. К сентябрю 2015 года тираж составил 24,600 копий в США.

Список композиций 
Источник

Чарты

Альбом

Синглы

Награды и номинации

Итоговые списки

Примечания 

Альбомы на английском языке
Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Warner Bros. Records